Eslavo Oriental puede referirse a:

 Perteneciente al pueblo de los Eslavos orientales. 
 Lenguas eslavas orientales, una clasificación dentro de las Lenguas eslavas.